Starina steht für:

 Starina-Stausee in der Slowakei
 Starina (Snina), im Starina-Stausee untergegangenes Dorf in der Slowakei
 Starina (Stará Ľubovňa), Ort in der Slowakei

Siehe auch:
 Russkaja Starina